

Persone
 Pavel Osipovič Suchoj – ingegnere aeronautico sovietico
 Jaroslav Michajlovič Suchoj – politico ucraino
 Ivan Ivanovič Kašin-Suchoj-Obolenskij – principe russo

Aeronautica 
 Sukhoi – azienda aeronautica